MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий Push-виконавець» (Найкращий прорив) присуджується з 2009.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

2000-ті

2010-ті

Примітки

Посилання 
 

MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 2009
Засновані в Європі 2009